Fædre og sønner kan henvise til:

 Fædre og sønner (roman), en russisk roman fra 1862
 Fædre og sønner (film), en dansk film fra 2018